Channel One Cup, competizione hockeistica per squadre nazionali
Channel One Cup, competizione calcistica per squadre di club